Bos taurus primigenius Bojanus или тур — подвид вида Bos taurus, включающего в себя также подвиды домашний бык и зебу; в других систематиках выделен в самостоятельный вид Bos primigenius.
 Bos taurus primigenius Rütimeyer — в краниологической систематике — подвид вида Bos taurus (домашний бык), распространённый в степных и равнинных зонах Европы.

Примечания